Lassila ist der Familienname folgender Personen:

 Iris-Lilja Lassila (1938–2011), finnische Schauspielerin
 Kalle Lassila (* 1985), finnischer Skilangläufer
 Lauri Lassila (* 1976), finnischer Freestyle-Skier
 Lydia Lassila (* 1982), australische Freestyle-Skierin
 Teemu Lassila (* 1983), finnischer Eishockeytorwart